Carlo Mazzoni (attore)
 Carlo Mazzoni (musicista)
 Carlo Mazzoni (scrittore)